Людовик III де Бурбон-Конде () — французский принц крови.

Биография 
Людовик был сыном Генриха III де Бурбона, принца Конде, и Анны Генриетты Пфальц-Зиммернской. В 1685 году он стал кавалером Ордена Святого Духа. В 1688 году участвовал в осаде Филиппсбурга, в 1691 — в осаде Монса, в 1692 — в осаде Намюра.

После смерти отца в 1709 году Людовик унаследовал его титулы, должности и владения. Но, поскольку титул первого принца крови перешёл к герцогу Орлеанскому, Людовика, в отличие от его отца, именовали не Месье принц, а всего лишь Месье герцог. По этой причине он не использовал титул принц Конде, предпочитая именоваться герцогом де Бурбон.

Людовик ненадолго пережил отца. Он умер скоропостижно — предположительно от апоплексического удара.

Семья 
В 1685 году Людовик женился на Луизе Франсуазе Нантской (1673—1743), внебрачной дочери Людовика XIV от мадам де Монтеспан. В этом браке родились:
 Мария Анна (1690—1760), аббатиса Мобюиссона;
 Людовик IV Генрих (1692—1740), принц Конде;
 Луиза Елизавета (1693—1775), замужем за Луи Арманом II Бурбон-Конти;
 Луиза Анна (1695—1758), мадемуазель де Шароле;
 Мария Анна (1697—1741), мадемуазель де Клермон, замужем за Луи де Мелёном (ум. 1724), герцогом де Жуайезом;
 Шарль (1700—1760), граф де Шароле;
 Генриетта Луиза (1703—1772), аббатиса;
 Елизавета Александрина (1705—1765), мадемуазель де Же
 Людовик (1709—1771), граф де Клермон-о-Аргон.

От мадемуазель де Бланшфор оставил внебрачную дочь:
 Луиза Шарлотта де Бурбон (1700—1754), мадемуазель де Дампьерр, узаконена в 1726, замужем за Николя де Шанжи, графом де Руссильоном.

Родословная

Примечания 

Людовик III
Графы Шароле
титулярные герцоги де Бурбон
Главные распорядители французского двора
Принцы Франции (Бурбоны)
Участники войны Аугсбургской лиги
Герцоги Энгиенские